Gold (anglicky „zlato“ nebo „zlatý“) má více významů:  
 Goldové (Nanajci), národ žijící na pomezí Ruska a Číny
 Gold (hudební skupina), rocková hudební skupina
 Gold (album, The Velvet Underground)
 Gold (album, John Cale)
 Gold (album, Kiss)
 Gold (album, Sonicflood)
 Rudolf Cortés - Gold
 Gold (film, 1932) – americký film z roku 1932
 Zlato (film, 1934) (v originále Gold) – německý film z roku 1934
 Zlato (film, 1974) (v originále Gold) – britský film z roku 1974
 Zlato (film, 2013) (v originále Gold) – německý film z roku 2013
 Vyhrát zlatou (v originále Gold) – irský film z roku 2014
 Zlato (film, 2016) (v originále Gold) – americký film z roku 2016
 Zlato (film, 2022) (v originále Gold) – australský film z roku 2022

 příjmení osob
 Diana Gold (* 1987), česká pornoherečka
 Hugo Gold (1895–1974), židovský historik a nakladatel
 Josef Gold (politik) (1864–?), lékař a politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 Loren Gold, americký klávesista, skladatel a textař
 Róbert Gold (* 1957), slovenský hokejista
 Mick Gold (* 1947), anglický novinář, fotograf a dokumentarista
 Wolf Gold (1889–1956), rabín a sionistický funkcionář

podobné jméno
 Gould